Noordelijke Alliantie (1699), een verbond tussen Denemarken, Rusland, Saksen en Polen  tegen Zweden
Noordelijke Alliantie (1996), een legermacht in Afghanistan, die tot het einde tegen de Taliban streed